Брит-міла  () — обряд обрізання в юдаїзмі, проводять на 8 день після народження дитини; він символізує союз Бога й Авраама (Авраам — праотець Ізраїлю, зробив обряд обрізання в ознаменування обіцянки Бога землі Ханаанської для народу єврейського).

Посилання 
 Обрізання // Українська Релігієзнавча Енциклопедія

Єврейські закони та традиції
Релігійні обряди